Monarch steht für:

 Staatsoberhaupt einer Monarchie
 Monarchfalter, Schmetterlingsart
 Monarch (Rebsorte), rote Rebsorte
 Monarch (Wanderarbeiter), plattdeutscher Ausdruck
 
Verkehr:
 Monarch Airlines, eine britische Fluggesellschaft
 Monarch (Walker), britische Automobilmarke (1912–1914)
 Monarch Motor Co. Ltd., britischer Automobilhersteller (1925–1928)
 Monarch (Automarke), kanadische Automobilmarke (1946–1961) im Ford-Konzern
 Mercury Monarch, US-amerikanische Automodell der Automobilmarke Mercury (1974–1980)
 Milwaukee Motor Manufacturing Company mit den Markennamen Monarch und New Monarch, US-amerikanischer Automobilhersteller aus Milwaukee, Wisconsin (1903–1904)
 Monarch Automobile Company in Aurora, Illinois (US-amerikanische Automobilmarke 1905–1908)
 Monarch Motor Car Company (Illinois) in Chicago, Illinois (US-amerikanische Automobilmarke 1907–1909)
 Monarch Machine Company in Des Moines, Iowa (US-amerikanische Automobilmarke 1908)
 Monarch Motor Car Company (Michigan) in Detroit, Michigan (US-amerikanische Automobilmarke 1913–1916)
 Monarch-Klasse, Klasse von Linienschiffen
 Monarch (Bootsklasse), Bootsklasse
 SMS Monarch, das Typschiff der Monarch-Klasse
 Monarch (Schiff), ein Kreuzfahrtschiff

Sonstiges:
 Monarch (Hifi-Geräte), ehemalige deutsche Hifi-Marke
 Schachcomputermodell der Marke Conchess
 Monarch, Caterer, der in Dänemark Autobahnraststätten und Restaurants in Flughäfen betreibt 
 Monarch (Dokumentarfilm), Dokumentation von Johannes Flütsch und Manfred Stelzer aus dem Jahr 1980
 Monarch (Bär), letzter in Kalifornien eingefangener Grizzlybär und Motiv der neuesten Version der Flagge von Kalifornien
 Monarch!, französische Metal-Band

Monarch ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Monarch (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Monarch (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Monarch (Montana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Monarch (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Monarch (South Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Monarch (Utah), Ort in den Vereinigten Staaten
 Monarch (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Monarch (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

 Monarch Pass in Colorado, Vereinigten Staaten
 Monarch Ski Area, Skigebiet im Chaffee County in Colorado

Siehe auch: